Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Rosenborg Ballklub nelle competizioni ufficiali della stagione 1994.

Stagione 
Nella stagione 1994, il Rosenborg vinse il campionato. Si trattò dell'ottavo titolo nazionale della storia del club, nonché il terzo consecutivo. Kent Bergersen, Harald Martin Brattbakk, Kjell Roar Kaasa, Bjørn Tore Kvarme, Øyvind Leonhardsen e Roar Strand furono i calciatori più utilizzati in campionato, con 22 presenze su 22. Brattbakk fu anche il miglior marcatore, con 17 reti all'attivo. Nella Coppa di Norvegia, il club fu estromesso dalla competizione in semifinale, dal Molde. Nella Coppa UEFA, invece, il Rosenborg non superò i trentaduesimi di finale, venendo eliminato per mano degli spagnoli del Deportivo La Coruña.

Maglie e sponsor 
Lo sponsor tecnico per la stagione 1994 fu Adidas. La divisa casalinga prevedeva una maglietta bianca con inserti neri, pantaloncini neri e calzettoni bianchi.

Rosa

Calciomercato

Sessione invernale

Sessione estiva

Risultati

Tippeligaen

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Norvegia

Coppa UEFA

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 
 

1994